O Conselho Federal (em língua alemã: Bundesrat) é a câmara alta do parlamento austríaco.

Distribuição dos assentos nos landes federais em junho de 2018

Distribuição dos assentos nos landes federais em abril de 2009

Distribuição dos assentos nos landes federais em outubro de 2009

Distribuição dos assentos nos landes federais em abril de 2009

Distribuição dos assentos nos estados federais em julho de 2008

Distribuição dos assentos nos estados federais em abril de 2008

Distribuição dos assentos nos estados federais em abril de 2003

Ver também
Nationalrat (Áustria)

Política da Áustria